Toponímia:
 Salto (Uruguai), antigament coneguda com a Salto Oriental, capital del departament de Salto, Uruguai
 Salto (Cap Verd), vila al sud de l'illa de Fogo a l'arxipèlag de Cap Verd a l'est de São Filipe
 Salto del Guairá, ciutat del Paraguai, capital del departament de Canindeyú 
 Aeroport de Salto, aeroport a la ciutat de Salto, al nord-oest de l'Uruguai 
 Bisbat de Salto, demarcació eclesiàstica de l'Uruguai sufragània de l'arquebisbat metropolità de Montevideo 
 Departament de Salto, departament de l'Uruguai situat sobre el litoral nord-occidental del país
 Prelatura territorial d'El Salto, seu de l'Església Catòlica a Mèxic, sufragània de l'arquebisbat de Durango, i que pertany a la regió eclesiàstica Vizcaya-Pacifico 
 Miscel·lània: El Salto, diari editat format diari web i revista mensual en paper editat a Espanya, fundat en 2017